Cardo dorado puede referirse a:
 El nombre común de la planta Carduus crispus.
 El nombre común de la planta Carlina acaulis.